Суперкубок Армении по футболу имени Акопа Тонояна — соревнование по футболу, учреждённое в 1997 году.

История 

Турнир проходил ежегодно в мае. С момента основания он не проводился только 1 раз (в 2001 году). С 2009 года матч за Суперкубок проходит 24 сентября в день рождения Акопа Тонояна.

Регламент 
Турнир состоит из одного матча, в котором встречаются обладатель Кубка Армении и чемпион Армении предыдущего сезона. В случае, если Кубок и чемпионат выиграл 1 клуб, то в Суперкубке играют обладатель и финалист последнего розыгрыша Кубка Армении (до 2007 года это были команды, занявшие первое и второе места в чемпионате).

Розыгрыши

Статистика

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на сайте ФФА 

Армения